|-
| 171101 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171102 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171103 - ||  || 15 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171104 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171105 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171106 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171107 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171108 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171109 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171110 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171111 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171112 Sickafoose ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 171113 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171114 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171115 - ||  || 17 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171116 - || 2005 GO || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171117 - ||  || 1 aprilie 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 171118 - ||  || 2 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 171119 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171120 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171121 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171122 - ||  || 2 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171123 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171124 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171125 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171126 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171127 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171128 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171129 - ||  || 3 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171130 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171131 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171132 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171133 - ||  || 4 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171134 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171135 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171136 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171137 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171138 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171139 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171140 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171141 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171142 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171143 - ||  || 5 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171144 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171145 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171146 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171147 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171148 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171149 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171150 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171151 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171152 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171153 Allanrahill ||  || 10 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 171154 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171155 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171156 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171157 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171158 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171159 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171160 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171161 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171162 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171163 - ||  || 11 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171164 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171165 - ||  || 12 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171166 - ||  || 13 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 171167 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171168 - ||  || 11 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171169 - ||  || 12 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171170 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171171 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171172 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171173 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171174 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171175 - ||  || 12 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171176 - ||  || 14 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171177 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171178 - ||  || 15 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171179 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171180 - || 2005 HK || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171181 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171182 - ||  || 16 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171183 Haleakala ||  || 30 aprilie 2005 || Haleakala-Faulkes || 
|-
| 171184 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171185 - ||  || 4 mai 2005 ||  || 
|-
| 171186 - ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 171187 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171188 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171189 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171190 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171191 - ||  || 1 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171192 - ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171193 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171194 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171195 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171196 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171197 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 171198 - ||  || 4 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171199 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171200 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-